Стина () — село в Румунії, у повіті Сату-Маре. Входить до складу комуни Соконд.
 Стина () — село в Румунії, у повіті Селаж. Адміністративно підпорядковується місту Залеу.